Muniadona es un nombre femenino de origen latino y fue frecuente en la Edad Media.

Personajes:
Muniadona Díaz, condesa de Portugal.
Muniadona de Lara, condesa de Castilla, madre del conde Fernán González.
Muniadona de Castilla, condesa de Castilla y reina de Navarra, casada con Sancho el Mayor.